Кубок Росії з футболу 2005–2006 — 14-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вдруге поспіль здобув ЦСКА.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 липня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 липня/21 серпня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/20 липня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня/11 серпня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня/13 серпня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня/31 серпня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня/21 вересня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 липня/12 листопада 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/9 листопада 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/12 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/14 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/12 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/13 березня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/15 березня 2006

|}
* - Локомотив (Чита) був позбавлений професійного статусу у лютому 2006 року і виключений із числа учасників Кубка Росії.

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 березня/12 квітня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/10 травня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на soccerway 
 Кубок Росії на rsssf  

2005—2006
Росія
Росія
2005 у Росії
2006 у Росії